Manja Pograjc (ur. 20 stycznia 1994) – słoweńska skoczkini narciarska, uczestniczka Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2009, reprezentantka klubu SK Zagorje, czwarta zawodniczka mistrzostw Słowenii w skokach narciarskich w 2009.

Na międzynarodowej arenie zadebiutowała 8 sierpnia 2004 podczas zawodów FIS w Bischofshofen, gdzie zajęła 42. miejsce.

W 2009 uczestniczyła w konkursie o mistrzostwo świata w Libercu i zajęła w nim 24. miejsce. Trzykrotnie wzięła udział w mistrzostwach świata juniorów. W 2008 na skoczni w Zakopanem była ósma, w 2009 w Szczyrbskim Jeziorze zajęła 17. miejsce, a w 2010 w Hinterzarten uplasowała się na 28. pozycji.

Najwyższe miejsce w zawodach Pucharu Kontynentalnego zajęła 21 stycznia 2009 w Dobbiaco, gdzie była jedenasta.

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Przypisy

Bibliografia 
 Profil zawodniczki na oficjalnej stronie FIS
 

Słoweńskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 1994